Пам'ятки України: історія та культура
 Пам'ятки України: національна спадщина